The Nest est un film américain réalisé par William Nigh en 1927 ;
 The Nest est un film américain réalisé par Terence H. Winkless en 1988 ;
 The Nest est un court-métrage américain réalisé par Kevin Hershberger en 1999 ;
 The Nest est le titre international du film français Nid de guêpes, réalisé par Florent Emilio Siri en 2002 ;
 The Nest est un film américain réalisé par James Fotopoulos en 2003 ;
 The Nest (O Ninho) est une mini-série (quatre épisodes) brésilienne réalisée par Filipe Matzembacher et Márcio Reolon en 2016 ;
 The Nest est un film américain réalisé par Sean Durkin en 2019 et sorti en 2020.